Four Seasons (Čtyři roční období) může znamenat:

 Four Seasons Hotels – mezinárodní síť kanadských hotelů
 Four Seasons Hotel Atlanta
 Four Seasons Hotel Denver
 Four Seasons Hotel Miami
 Four Seasons Hotel New York
 Hotel Four Seasons Praha na Alšově nábřeží

 The Four Seasons, americká pop rocková skupina

podobné
 Čtyři roční doby